Neuenkamp ist der Name von Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Neuenkamp (Dörentrup), Ortschaft des Ortsteils Hillentrup der Gemeinde Dörentrup, Kreis Lippe
 Neuenkamp (Duisburg), Ortsteil der Stadt Duisburg
 Neuenkamp (Remscheid), Ortsteil der Stadt Remscheid
 Neuenkamp (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen

Neuenkamp ist der Name einer Brücke in Nordrhein-Westfalen:
 Rheinbrücke Neuenkamp, Rheinbrücke in Duisburg

Siehe auch:
 Neuer Kamp
 Neukamp
 Kloster Neuenkamp